Agavales, nepriznati biljni red u razredu jednosupnica kojemu pripadajnu 45 porodice, to su saburovke (Agavaceae) kojoj pripadaju agave, Aphyllanthaceae, Hyacinthaceae i Themidaceae.

Porodice Agavaceae, Hyacinthaceae, Themidaceae i Aphyllanthaceae po APG II sustavu su uključene u red Asparagales.

Izvori 

Sistematika